Проклятие Козла () — собирательное название серии неудач бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» Главной лиги бейсбола, начавшихся в 1945 году и закончившихся только в 2016 году. Согласно наиболее распространённой версии, Уильям Сианис (), владелец , пришёл на один из матчей «Чикаго Кабс» (четвёртый матч Мировой серии 1945 года) против «Детройт Тайгерс» со своим козлом Мёрфи. От козла исходил неприятный запах, и недовольные фанаты потребовали от Сианиса уйти с Ригли-филда. Рассерженный Сианис вынужден был покинуть стадион, но в сердцах воскликнул:

Эти ваши «Кабс» больше никогда ничего не выиграют!

Любители спорта, интересующиеся эзотерикой, истолковали это заявление Сианиса как проклятье в адрес «Чикаго Кабс» или его пожелание, чтобы команда больше не выиграла Мировую серию бейсбола или Национальную лигу. По совпадению, «Кабс» проиграли Мировую серию 1945 года команде «Детроит Тайгерс» и до 2016 года не могли не то что выиграть Мировую серию, но и даже пробиться туда. Однако ровно в 46-ю годовщину со дня смерти Билли Сианиса, в шестом матче серии чемпионата Национальной лиги бейсбола они нанесли сенсационное поражение клубу «Лос-Анджелес Доджерс» со счётом 5:0 и выиграли Национальную лигу. А затем в финале они обыграли чемпионов Американской лиги «Кливленд Индианс» со счётом 8:7 в седьмом матче (он затянулся на 10 иннингов) и одержали победу в Мировой серии 2016 года, сняв проклятье.

Происхождение проклятия 
Точное содержание проклятия Сианиса в различных источниках излагается по-разному. Одни считают, что Сианис пригрозил, что на Ригли-филд прекратят проводить матчи Мировой серии, в то время как другие полагают, что он обрёк команду «Чикаго Кабс» на непопадания в Мировую серию. Владелец стадиона Филип Ригли получил от Билли Сианиса телеграмму следующего содержания:

Вы проиграете эту Мировую серию и никогда её больше не выиграете. Вы никогда не сможете победить в Мировой серии, потому что вы оскорбили моего козла.

Так или иначе, но «Кабс», ведя со счётом 2:1 в Мировой серии 1945 года, потерпели поражение в четвёртом матче и в итоге проиграли серию со счётом 3:4. «Проклятие» стало известно благодаря прессе спустя много лет, особенно благодаря колумнисту Майку Ройко. В 2003 году во время трансляции матча «Чикаго Кабс» — «Майами Марлинс» о нём впервые упомянули телекомментаторы канала Fox во время чемпионата Национальной лиги бейсбола. Впрочем, газета Chicago Sun в выпуске от 7 октября 1945 года никакого проклятия не упоминала: Сианиса заставили вывести козла со стадиона из-за нарушения порядка. Хозяин в итоге привязал козла к колышку и ушёл смотреть матч в одиночестве.

Некоторые полагают, что проклятие вступило в силу ещё в 1908 году, когда «Кабс» выиграли Мировую серию только из-за  , игрока «Нью-Йорк Джайентс», которая помогла чикагцам пройти дальше и победить в финале «Детройт Тайгерс». «Чикаго Кабс» тогда защитили свой титул, выигранный в 1907 году в Мировой серии, и стали первой командой, три раза подряд вышедшей в финал Мировой серии. Но с этого момента их преследовали неудачи: шесть раз «Кабс» выигрывали Национальную лигу, но терпели неудачу в Серии. В 1910 и 1918 году «Кабс» проиграли командам «Филадельфия Атлетикс» и «Бостон Ред Сокс» (бостонцы потом стали жертвой другого проклятия, длившегося 86 лет). В 1929 году они снова проиграли «Филадельфии», а в 1932 году «Нью-Йорк Янкиз» благодаря  Бейба Рута и блестяще исполненному им же хоум-рану нанесли ещё одно поражение на Ригли-филд. В 1935 году «Детройт Тайгерс» взяли долгожданный реванш, а в 1938 году победу снова отпраздновали «Нью-Йорк Янкиз».

Связанные инциденты 
 9 сентября 1969 года в матче против «Нью-Йорк Метс» на Ши-Стэдиум между капитаном «Кабс»  и скамейкой игроков «Кабс» пробежала чёрная кошка. В итоге «Метс» не только одержали победу в ключевом матче, но и выиграли Мировую серию.
 В 1984 году в серии из пяти матчей против «Сан-Диего Падрес» команда «Чикаго Кабс» выиграла первые два матча, но затем упустила преимущество. В пятом матче первый бейсмен  прозевал мяч, который выскользнул из его мокрой перчатки в самом конце седьмого иннинга, и «Падрес» сумели в итоге провести ещё четыре хоум-рана, победив в матче и выиграв всю серию.
 Семь сезонов за «Чикаго Кабс» провёл , прежде чем перейти в середине сезона 1984 года в состав «Бостон Ред Сокс», которые тоже не могли снять своё проклятие, полученное из-за продажи Рута «Бамбино» Бейба, и выиграть с 1918 года Мировую серию. По иронии судьбы, «Чикаго Кабс» были выбиты бостонцами на пути к Мировой серии. В финале «Ред Сокс» играли против «Нью-Йорк Метс» и вели после пяти матчей 3:2. В шестой игре, состоявшейся 25 октября 1986, Бакнер вышел в самом конце 10-го иннинга и умудрился пропустить мяч прямо между ног на первой базе. «Метс» выиграли шестой матч, а в решающем 7-м матче не оставили шансов бостонцам. Позднее анализ фотографии Бакнера, уходившего с поля по своей неудачи, установил, что Бакнер перед той самой ошибкой надел перчатки «Чикаго Кабс».
 14 октября 2003 шла 6-я игра серии Национальной лиги между «Чикаго Кабс» и «Флорида Марлинс». В восьмом иннинге чикагцы вели 3:0, а в серии счёт был 3:2 в пользу «Кабс». Несколько зрителей попытались схватить мяч, вылетевший после фола второго бейсмена «Марлинс» . Один из фанатов, , схватил его и сорвал потенциальный захват мяча аутфилдером «Чикаго Кабс» . Если бы Алу поймал мяч, то в иннинге был бы объявлен второй аут, и «Кабс» достаточно было бы ещё четырёх аутов, чтобы выиграть первую Национальную лигу с 1945 года. Однако этот инцидент надломил чикагцев, и они проиграли в итоге 8:3. На следующий день в решающем матче «Марлинс» одержали убедительную победу, и пресса назвала инцидент в шестой игре началом цепной реакции, сравнимой с падающими костяшками домино. Сам же Мойсес Алу после игры потом говорил, что не поймал бы мяч всё равно.
 В 2015 году фанаты «Нью-Йорк Метс» во время серии Национальной лиги не раз шутили по поводу второго бейсмена своей команды , поскольку точно так же (Мёрфи) звали и козла Уильяма Сианиса: хотя благодаря героическим усилиям Мёрфи «Метс» не позволили чикагцам выбраться в Мировую серию, болельщики шутили, что бейсмен не является величайшим Мёрфи в истории бейсбола.

Попытки снять проклятие 
Билли Сианис, наславший проклятие на «Чикаго Кабс», до своей кончины 22 октября 1970 несколько раз безуспешно пытался снять его. Его племянник Сэм многократно ходил с козлом на Ригли-филд, чтобы каким-то образом помочь команде. В 1973 году состоялся один из таких походов: Сэм и журналист Дейв Кондон отправились на стадион вместе с козлом по кличке Сократ — потомком козла по кличке Мёрфи. Они подъехали на белом лимузине к Ригли-филд, расстелили перед Сократом красную ковровую дорожку и пригласили его на стадион. Однако билетёры отказались продавать билет. Для «Кабс» сезон окончился 5-м местом в восточном дивизионе Национальной лиги. Такие походы Сэм Сианис совершал также в 1984 и 1989 годах, когда «Кабс» выигрывали восточный дивизион; в 1994 году, чтобы прервать серию домашних поражений; наконец, в 1998 году на уайлд-кард-матчи Национальной лиги, в которых «Кабс» победили.

2003 год по китайскому гороскопу был годом Козы, и группа фанатов «Чикаго Кабс» отправилась в Хьюстон с козлом по кличке Вергилий Гомер, пройдя к главному входу на , домашнюю арену клуба «Хьюстон Астрос» — принципиального противника «Чикаго Кабс» в то время. Однако чикагских фанатов не пустили. В знак протеста они развернули список, зачитали стихотворение и объявили о том, что проклятие теперь снято и переадресовано. В том году Кабс выиграли свой дивизион и вышли в решающую серию игр против «Флорида Марлинс» за право попасть в Мировую серию. Им достаточно было совершить пять аутов в шестом матче, но выскочивший на поле  не позволил Мойсесу Алу поймать мяч в ловушку и привёл к поражению чикагцев в шестом и седьмом матчах. «Марлинс» в итоге выиграли Мировую серию, победив «Нью-Йорк Янкиз», а через два года «Хьюстон Астрос» вышли в Мировую серию 2005 года, где проиграли «Чикаго Уайт Сокс». 26 февраля 2004 года разгневанные болельщики в ресторане «Гарри Карей» в окрестностях Чикаго сожгли бейсболку Стива Бартмана на электрическом стуле, чтобы снять проклятие. В адрес самого Стива Бартмана поступали ещё долго угрозы расправы.

3 октября 2007 года пришло сообщение, что со статуи Гарри Карея у одноимённого ресторана украли забитую козью тушу. Газета The Chicago Sun-Times заявила, что если хулиганы хотели снять проклятие с «Чикаго Кабс», то это была не лучшая идея. В 2007 и 2008 годах «Кабс» выигрывали центральный дивизион, но выбывали в первом же раунде. Сначала их выбили «Аризона Даймондбекс», а затем «Лос-Анджелес Доджерс», причём аризонцы победили чикагцев 6 октября — в день начала действия того самого проклятия. В 2009 году со статуи Гарри Карея опять украли голову козы, но это оказалось бесполезным: 26 сентября 2009 «Чикаго Кабс» снова проиграли и выбыли из борьбы за Мировую серию.

В 2008 году греческий православный священник окропил святой водой скамейку игроков «Чикаго Кабс» на Ригли-филд, чтобы помочь команде. Практика продолжилась и далее по просьбе фанатов: священники проводили молебны на стадионе и на самом поле, освящая его.

1 апреля 2011 года началась благотворительная акция «Reverse The Curse» (): в Чикаго предложили отправлять в развивающиеся страны живых коз, чтобы помогать малоимущим семьям и снабжать их кисломолочными продуктами, тем самым улучшая образ жизни. Фанаты клуба руководствовались также и тем, что в мире действуют и другие «проклятия»: детская малограмотность и бедность.

25 февраля 2012 года пять фанатов клуба «Чикаго Кабс», назвавшиеся «Crack the Curse» () отправились пешком из города Меза, где проводятся весенние тренировки «Чикаго Кабс», на Ригли-филд. Они привели с собой козла по кличке Ригли, который мог бы снять проклятие, наложенное на Ригли-филд. Параллельно они поставили своей целью собрать 100 тысяч долларов для центра исследования раковых заболеваний имени Фреда Хатчинсона.

10 апреля 2013 года «Кабс» получили посылку с козьей головой: отправители пытались таким образом воздействовать на команду, чтобы снять проклятие. Адресатом был владелец клуба Томас Рикеттс.

22 сентября 2015 года , Тим Браун, ,  и  за 13 минут и 22 секунды съели в чикагском ресторане Taco in a Bag 40-фунтового козла. Ритуал не помог: в том же году «Нью-Йорк Метс» выиграли Национальную лигу, разбив «Кабс» на пути к победе.

7 октября 2016 года владельцы вегетаринаского ресторана «The Chicago Diner», находящегося у Ригли-филд, встретились с представителями организации Farm Sanctuary. Для снятия проклятия они стали размещать плакаты с козлом по кличке Пинат (), который призывал чикагцев посещать чаще вегетарианские рестораны и тем самым снять проклятие с клуба.

Игроки, ушедшие из «Кабс» и победившие в Мировой серии 
Ряд игроков,  после серии неудач, потом завоевали всё-таки победу в Мировой серии. Среди бейсболистов, выигравших Мировую серию не в составе «Кабс», известны следующие 42 игрока:  (игрок Мировой серии 1945), , , , ,  (выиграл в 1964 году после ), , , , , , , , , Билл Мэдлок, , , , , , , , , , , ,  (как игрок и тренер), ,  (дважды уходил из «Кабс», выиграл в 2000 году), , , , , ,  (выиграл в 2008 году), , , , , , ,  и  (выиграл в 2013 году).  и  перешли из низших лиг (победили в составе «Флорида Марлинс» и завоевали чемпионские перстни). , трижды чемпион Мировых серий, был задрафтован «Кабс», но контракт не заключал.

Снятие проклятия 

Регулярный сезон 2016 года «Кабс» закончили с рекордом в 103 победы и 58 поражений, преодолев впервые с 1935 года отметку в 100 побед (при 54 поражениях), установив лучший рекорд с 1910 года (104 победы и 50 поражений). Всего отметку в 100 побед они преодолели в шестой раз, также это им удавалось ранее в 1906 (116 побед и 36 поражений), 1907 (107 побед и 45 поражений) и 1909 годах (104 победы и 50 поражений). В Национальной лиге «Кабс» в шестом матче одержали победу над «Лос-Анджелес Доджерс» 22 октября 2016 года со счётом 5:0 на Ригли-филд, причём случилось это в 46-ю годовщину со дня смерти Уильяма Сианиса, и впервые вышли в Мировую лигу за 71 год.

2 ноября 2016 года «Чикаго Кабс» сошлись в финале с «Кливленд Индианс». По ходу Мировой серии они проигрывали 1:3 по матчам, но сравняли счёт. В решающем седьмом матче понадобилось 10 иннингов для выявления победителя. «Кабс» победили со счётом 8:7 и не только выиграли впервые за 108 лет Мировую лигу, но и «сняли» проклятие, которое длилось 71 год. По совпадению, в чемпионском составе работал и тренер Тео Эпштейн, который в 2004 году снял и «проклятие Бамбино» с «Бостон Ред Сокс».

В популярной культуре 
 Джим Батчер написал рассказ «Проклятия» (), который был включён в серию «Обнажённый город: сказания городского фэнтези» (). В этом рассказе вымышленный детектив Гарри Дрезден обнаружил, что в облике козла на Ригли-филд на самом деле был герой валлийской мифологии по имени Гвин ап Нудд, а поскольку ему не дали посмотреть матч по бейсболу, то он и наслал проклятие на команду.
 В фильме Назад в будущее 2 упоминается, что «Кабс» выиграли у «Майами» Мировую серию (сообщение от 21 октября 2015 года), чему Марти крайне удивляется.
 В фильме Как разобраться с делами «Кабс» выходят в финал Мировой серии и выигрывают её к радости главного героя и болельщика чикагцев Джимми Дворски.

См. также 

 
 Проклятие Бамбино
 Проклятие Билли Пенна
 
 
 Проклятие Белы Гуттманна

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Козёл
Чикаго Кабс